Соревнования в прыжках в длину у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2015 года британец Грег Разерфорд на этот раз стал третьим. Золото завоевал 27-летний американец Джефф Хендерсон, который ранее никогда не был призёром чемпионатов мира. Перед последней попыткой Хендерсон шёл только на пятом месте, но сумел прыгнуть на 8,38 м и на 1 см опередить Луво Маньонгу из ЮАР, который в пятой попытке установил личный рекорд. Серебряный призёр чемпионата мира 2015 года Фабрис Лапьер из Австралии занял в финале только 10-е место.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация
Квалификационный норматив 8,15 м (Q) или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Прыжки в длину на Олимпийских играх